Jacques Morel peut désigner :

 Jacques Morel (1417-1459), sculpteur français de la fin du Moyen Âge, oncle d’Antoine le Moiturier ;
 Jacques Morel (v1620-1687), relieur franco-suédois ;
 Jacques Morel (v1690-1740), compositeur et joueur de viole français, élève de Marin Marais ;
 Jacques Morel, pseudonyme de l'écrivaine française Madeleine Pottier, lauréate du Prix Femina en 1912 ;
 Jacques Morel (1922-2008), acteur français ;
 Jacques Morel (1926-2006), professeur de littérature ;
 Jacques Morel (1935-), rameur d'aviron français ;
 Jacques Morel (1948-), homme politique belge francophone bruxellois.